Буланже (фр. Boulanger — «булочник») — французская фамилия.

Известные носители:

 Буланже, Гюстав (1824—1888) — французский художник, представитель салонной живописи и ориенталист.
 Буланже, Даниэль (1922—2014) — французский писатель, поэт, драматург, сценарист, автор диалогов к фильмам.
 Буланже, Жорж (1837—1891) — французский генерал, политический деятель и вождь реваншистско-антиреспубликанского движения, известного как буланжизм.
 Буланже, Лили (1893—1918) — французский композитор.
 Буланже, Луи (1806—1867) — французский художник, литограф и иллюстратор.
 Буланже, Марсель (1873—1932) — французский фехтовальщик, бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.
 Буланже, Надя (1887—1979) — французский композитор, пианист и дирижёр, педагог.
 Буланже, Никола Антуан (1722—1759) — французский философ и историк древности, полиглот.
 Буланже, Павел Александрович (1865—1925) — русский писатель, переводчик и публицист, мемуарист, последователь Льва Толстого.
 Буланже, Фламинио (???—1584) — французский скульптор и резчик по дереву.
 Буланже, Юрий Дмитриевич (1911—1997) — геофизик, член-корреспондент АН СССР (1966).

См. также 
 Буланжизм — политическое движение во Франции в конце 1880-х годов.